Английские языки (), или островные германские языки, представляют собой группу языковых разновидностей, включая древнеанглийский язык и его производные. К ним относят среднеанглийский,  и современный английский язык, а также ,  и  (шотландский) и ныне вымершие йола и фингальский на территории Ирландии.

В свою очередь креольские языки, основанные на английском языке, обычно не включаются в список, поскольку от английского языка происходит лишь их лексика, а не языковая структура.

См. также 
 История английского языка

Примечания 

История английского языка
Английский язык
Английский язык в мире
Языки
Шотландский язык